Stati Uniti d'America
Ettrick – census-designated place della Contea di Chesterfield, Virginia
Ettrick – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin
 Inghilterra
Ettrick – città della Scozia